Monumento di Cristoforo Colombo
 Monumento di Cristoforo Colombo a Barcellona
 Monumento di Colombo a Rapallo